Wenten steht für:
 Wenten (Magie), das Abbeten von Krankheiten

Wenten ist der Name folgender Personen
 I Nyoman Wenten, balinesischer Musiker, Tänzer und Schauspieler

Wenten bezeichnet die folgenden geographischen Gebiete und Orte:
 Wenten (Gemeinde Hollenstein), Ortschaft von Hollenstein an der Ybbs, Niederösterreich

Siehe auch:
 Wenden (Begriffsklärung)
 Wente
 Venten